Группа 42 (чеш. Skupina 42) — чехословацкая литературно-художественная группа, сформировавшаяся в 1942 году.

История 
Группа 42 была образована в 1942 году, однако проследить её становление можно с 1938—1939-го годов. Основным направлениями творчества её членов были модернистские течения искусства, такие, как кубизм и конструктивизм, с отдельными элементами сюрреализма и экзистенциализма. Члены этой группы восторженно воспринимали технический прогресс, поэтому их творчество было направлено на отражение жизни современного города и развитие промышленных технологий, а также жизненных обстоятельств простых рабочих и городских тружеников — что являлось прямо противоположным явлением предыдущим тенденциям в художественной жизни, воспевавших идиллию быта сельской местности. Город, согласно представлениям членов Группы 42, является местом, которое, по Мартину Хайдеггеру, и формирует, и деформирует. Для них такие современные явления, как урбанизм и индустриализация являлись не результатом колдовства технологий, как для конструктивистов и футуристов, но тем сейчас и сегодня, что дарило им творческое вдохновение. Другими компонентами их современного художественного ландшафта были то метафизическое влияние, тот мифический «город будущего», олицетворением и строителями которого оказывались реальные люди — персонажи произведений поэтов и художников группы — фабричные рабочие, парикмахеры, торговцы и пр. Эти тенденции сближали членов Группы 42 с писателями и художниками-реалистами.

Группа возникла и работала в тяжёлые годы оккупации Чехословакии гитлеровской Германией, но творчество её членов охватывало не только военную тематику. Группа 42 распалась в 1948 году, однако её влияние на развитие чешской культуры было ощутимо вплоть до 60-х годов XX столетия.

Члены группы 
Теоретиками группы были Йиндржих Халупецкий и Йиржи Коталик. Среди поэтов следует назвать Йиржи Коларжа, Ивана Блатны, Йиржину Хаукову (жену И.Халупецкого),  Йозефа Кайнара, а также прозаика Зденека Немечека.

Художники: Франтишек Гудечек, Камиль Лотак, Ян Котик, Ян Сметана, Богумир Матал, а также скульптор Ладислав Зивр и фотограф Мирослав Гак.

Литература 
 Eva Petrová (изд.): Skupina 42, Akropolis, Praha 1998, ISBN 80-85770-67-9
 Zdeněk Pešat, Eva Petrová (ed.): Skupina 42, Atlantis, Brno 2000, ISBN 80-7108-209-0, EAN 9788071082095
 Leszek Engelking, Codzienność i mit. Poetyka, programy i historia Grupy 42 w kontekstach dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ISBN 83-7171-826-8

Культура Чехии
Литературные группы
Художественные группы